Levi Strauss kan verwijzen naar:

 Oskar Levi Strauss (1829-1902), Amerikaans kledingfabrikant
 Levi Strauss & Co., Amerikaans kledingproducent bekend van de jeansbroeken
 Claude Lévi-Strauss (1908-2009), Frans filosoof en etnoloog